Эллен Грин (, род. 22 февраля 1951) — американская певица и актриса.

Биография 
Эллен Грин родилась и выросла в Бруклине, Нью-Йорк, и в подростковом возрасте начала свою карьеру на театральной сцене, дебютировав в бродвейском мюзикле «Скрипач на крыше». В последующие годы она находила стабильную работу певицы в ночных клубах, выступала в кабаре, а в 1977 году номинировалась на премию «Тони» за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле за постановку «Трёхгрошовая опера».

Дебют Грин на большом экране состоялся в фильме 1976 года «Следующая остановка — Гринвич-Виллидж», где она сыграла главную женскую роль. Наибольшего успеха она добилась благодаря роли в мюзикле 1982 года «Магазинчик ужасов», и одноимённом кинофильме 1986 года. В последующие годы Грин периодически появлялась на большом экране в таких фильмах как «Радиоболтовня», «Врубай на полную катушку», «Сценический дебют», «Голый пистолет 33⅓: Последний выпад», «Караван на восток», «Леон», «Убийца: Дневник убийств» и «Один прекрасный день».

В дополнение к основной работе на сцене в 2000-х годах Грин снималась на телевидении в эпизодах сериалов «Секретные материалы», «Расследование Джордан» и «Герои». С 2007 по 2009 год она снималась в сериале ABC «Мёртвые до востребования», который был закрыт после двух сезонов. В 2011 году Грин, являющаяся давней поклонницей мыльной оперы «Молодые и дерзкие», присоединилась к шоу во второстепенной роли злодейки в нескольких эпизодах. Затем она была гостем в сериалах «Балерины» и «Ганнибал», а в 2013 году сыграла в двух эпизодах веб-сериала «Ходячие мертвецы».

Грин была замужем дважды, у неё нет детей.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Танцовщицы США
Киноактрисы США